Lamoille Valley Railroad ist der Name folgender Bahngesellschaften in Vermont, Vereinigte Staaten:

 Lamoille Valley Railroad, gegründet 1867, von der Portland and Ogdensburg Railway übernommen
 Lamoille Valley Railroad, gegründet 1977, von 1978 bis 2004 Betreiber der St. Johnsbury and Lake Champlain Railroad